Ел Увалан има више значења:

 Ел Увалан, Ел Увалон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Увалан (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику